Pschera ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pschera (* 1964), deutscher Autor
 Alexander Pschera (Leichtathlet) (* 1988), deutscher Leichtathlet
 Ulrich Pschera (* 1961), ehemaliger deutscher Skispringer